Hemiancistrus är ett släkte av fiskar. Hemiancistrus ingår i familjen Loricariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Hemiancistrus